An der Grenze steht für:
An der Grenze (Drama) von Hans Mühlethaler (1963) 
Filmtitel:
 An der Grenze (1911)
 An der Grenze (1973)
 An der Grenze (1990)
Siehe auch:
 An die Grenze
 Hart an der Grenze
 Haus an der Grenze
 Nachrichten von der Grenze
 Überleben an der Grenze
 Zwei an der Grenze